Mimir est :

 un membre du Panthéon Nordique,
 un groupe de musique,
 une panthère qui joua dans des films d'Alfred Machin en 1912-1913.